Tapala est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1940), acteur et chanteur d'opéra finlandais

Toponyme

, village de Pendjab